Падерно () может означать:

 Падерно, Павел Иосифович — советский и российский учёный

Топонимы 

 Падерно-д’Адда — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лекко
 Падерно-дель-Граппа — коммуна в Италии, располагается в провинции Тревизо области Венеция
 Падерно-Дуньяно — город в Италии, в провинции Милан области Ломбардия
 Падерно-Понкьелли — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия
 Падерно-Франчакорта — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия